Тюнин — русская фамилия; имеет женскую форму Тюнина. Известные носители:

 Тюнин, Александр Алексеевич (1892—не ранее 1945) — участник Белого движения на Юге России, войсковой старшина.
 
 Тюнин, Никита Борисович (род. 1974) — российский актёр.
 
 Тюнин, Сергей Петрович (род. 1942) — художник-постановщик мультипликации, художник-мультипликатор, художник-карикатурист, художник-иллюстратор и оформитель книг.
 Тюнин, Фёдор Михайлович (1919—1973) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Тюнина, Галина Борисовна (род. 1967) — российская актриса.

См. также 
  — представитель среднего класса в японском обществе.